Островок — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Островок — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Островок — деревня в Копыльском районе Минской области.
 Островок — посёлок в Любанском районе Минской области.
 Островок — деревня в Слуцком районе Минской области.

Россия 
 Островок — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Островок — деревня в Тербунском районе Липецкой области.
 Островок — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Островок — посёлок в Асекеевском районе Оренбургской области.
 Островок — деревня в Ливенском районе Орловской области.
 Островок — деревня в Торжокском районе Тверской области.

Украина 
 Островок — село в Владимир-Волынском районе Волынской области.
 Островок — село в Камень-Каширском районе Волынской области.
 Островок — село в Сокальском районе Львовской области.